Cherry může být:

 Nissan Cherry – typ automobilu značky Nissan
 rajče cherry – odrůda rajčete s malými plody

osoby
 Don Cherry – kanadský hokejista a hokejový komentátor
 Neneh Cherry – švédská zpěvačka
 Trevor Cherry – anglický fotbalista
 Kara Drewová – americká profesionální wrestlerka používající jméno Cherry

viz také
 sherry – druh vína